KKE steht als Abkürzung für:
 Katholisches Klinikum Essen,  Nordrhein-Westfalen
 Kernkraftwerk Emsland, nahe Lingen im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 KleinKreditEvidenz, bei österreichischen Banken
 Kolonkontrasteinlauf, röntgenologische Untersuchung des Dickdarms
 Kommunistische Partei Griechenlands, älteste politische Partei in Griechenland

Abkürzung